Флаг муниципального образования «Бессо́новский район» Пензенской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 сентября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2763.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее диагонально нисходящую белую полосу шириной в 1/6 от ширины полотнища (нижняя сторона полосы упирается в угол полотнища вверху, верхняя — внизу). По сторонам от полосы — жёлтые изображения натянутого лука со стрелой (со стороны свободного края) и луковицы (со стороны древка)».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические и культурные особенности района.

Символика фигур флага многозначна:

— белая (серебряная) полоса символизирует реку Суру, которая пересекает Бессоновский район с юго-востока на северо-запад.

— Белая (серебряная) полоса-перевязь, как символ воинской доблести, и жёлтый (золотой) натянутый лук говорят о достоинстве, мужестве и силе жителей Бессоновского района, исконно селившихся по берегам Суры в казацких оборонительных слободах, не нападая, а защищая свою землю и подступы к Пензе.

Зелёный цвет полотнища — символ природы, здоровья и жизненного роста и жёлтая луковица символизируют основу экономики Бессоновского района — сельское хозяйство. И в России, и за её пределами знают о луке сорта «Бессоновский». Бессоновская земля с XIX века считается старейшим луководческим центром России. В XIX веке эта культура называлась «Русский лук» и за золото вывозилась даже за пределы России.

Луковица также символизирует трудолюбие жителей Бессоновского района и его единство: сотни золотых чешуек, прилегая друг к другу, составляют единое полезное целое. Перья луковицы устремлены в будущее, корни её олицетворяют связь с прошлым.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности и уважения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Лук как оружие и как сельскохозяйственная культура определяет девиз жителей Бессоновского района: «трудолюбие и мужество».

Примечания 

Флаги с изображением лука и стрел
Флора в геральдике